Cees van den Berg (Utrecht, 8 maart 1950) is een voormalig Nederlands voetballer. Hij kwam uit voor FC Utrecht, Willem II en FC Wageningen.

Carrièrestatistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Velox
 Lijst van spelers van FC Utrecht
 Lijst van spelers van Willem II
 Lijst van spelers van FC Wageningen

Nederlands voetballer